Кетобемидо́н — мощный опиоидный анальгетик.

История 
Кетобемидон впервые был синтезирован в 1942 году доктором Иоаким Эйслеб. В 1946 году препарат впервые был опробован на человеке, вскоре кетобемидон начали использовать в медицине.

Внешний вид 
Представляет собой белый порошок.

Правовой статус 
В России кетобемидон входит как наркотическое средство в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (оборот запрещён).

Ссылки 
 Кетобемидон на сайте merlin.com.ua

Фенилпиперидины
Опиоиды
Анальгетики
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)
Соединения азота по алфавиту
Антагонисты NMDA-рецепторов